Ярковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ярковская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Ярковская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии
 Ярковская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии